A 2012. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata a 2012. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg.

Az olimpián 32 sportágban 302 versenyszámot rendeztek.

Éremtáblázat 
(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Változások az éremtáblázaton az olimpia után 
Ez a fejezet az olimpia után az éremtáblázaton történt változásokat sorolja fel.

2012. augusztus 13-án a női súlylökésben Nadzeja Asztapcsuk aranyérmét elvették, doppingszer használata miatt.
2012. november 7-én a férfi szabadfogású birkózók 74 kg-os versenyszámában Soslan Tigiyev bronzérmét elvették, doppingszer használata miatt.
2015. január 30-án a női 3000 méteres akadályfutás versenyszámában Julija Zaripova aranyérmét elvették, doppingszer használata miatt.
2015. július 4-én a férfi 4 × 100 m váltófutás versenyszámában Tyson Gay doppingszer használata miatt, a csapat ezüstérmét elvették.
2013. május 1-én a női diszkoszvetés versenyszámában Darja Piscsalnyikova ezüstérmét elvették, doppingszer használata miatt.
2016. március 24-én a férfi 50 km gyaloglás Szergej Kirgyapkin aranyérmét elvették, doppingszer használata miatt.
2017. június 28-án a férfi gerelyhajítás versenyszámában Olekszandr Pjatnitcja ezüstérmét elvették, doppingszer használata miatt.
2019. január 23. A birkózás szabadfogás 120 kg-ban ezüstérmes grúz Davit Modzmanashvilit turinabol használata miatt 2019-ben megfosztották érmétől.
2019. március 29-én a férfi súlyemelés 56 kg-os súlycsoportjában harmadik azeri Valentin Xristov dopping mintájának utólagos ellenőrzése során tiltott szer használatát mutatták ki. Ezért a NOB megfosztotta bronzérmétől.
A kenu egyes 200 méteren ezüstérmes lett Jevgenijus Šuklinas dopping mintáját utólag újra ellenőrizték és turinobol használatát mutatták ki. Ezért 2019-ben megfosztották érmétől.
2019. július 23. A birkózás szabadfogás 120 kg-ban aranyérmes üzbég Artur Taymazovot oral turinabol használata miatt 2019-ben megfosztották érmétől.
2020 június 11. Az orosz Olga Kanyiszkinát doppingolás miatt megfosztották a női 20 km-es gyaloglásban szerzett ezüstérmétől.

2021 április. Az orosz Szvetlana Skolinát doppingolás miatt megfosztották a női magasugrásban szerzett bronzérmétől, amit a spanyol Ruth Beitia kapott meg.

Jegyzetek

További információk

Kapcsolódó szócikkek 

 A 2012. évi nyári olimpiai játékok ponttáblázata

2012
E